Vilareal (en francès Villeréal) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Château-Chinon (Ville)
  Sant Jòrdi de Monts (Alvèrnia)
  La Sotonera

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona